Jørgen Halvorsen (ur. 3 czerwca 1974) – norweski skoczek narciarski, drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata juniorów z 1992.

18 marca 1992 w Vuokatti podczas mistrzostw świata juniorów zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym, w którym wystartował wraz z Bengtem Heiestadem, Knutem Müllerem i Lasse Ottesenem.

Mistrzostwa świata juniorów

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974